Хвощеватый — название населённых пунктов в России:

 Хвощеватый — хутор в Каменском районе Воронежской области.
 Хвощеватый — хутор в [Павловском районе Воронежской области.

См. также 
 Хвощеватое
 Хвощеватовка
 Хвощеватик